Torre de los Molinos puede referirse: 

Torre de los Molinos (Palencia): localidad del municipio de Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia, Castilla y León, España.

Torre Molinos o Torre de los Molinos: torre de defensa situada en el municipio de Torremolinos, en la provincia de Málaga, Andalucía, España.